LUCL steht für:
 Leiden University Center for Linguistics an der Universität Leiden

LU-CL steht für:
 Kanton Clerf (ISO-3166-2-Code), luxemburgischer Kanton

LuCl3
 Lutetium(III)-chlorid

Abkürzung